Ambatofinandrahana (district), een district van Madagaskar
Ambatofinandrahana (stad), de hoofdstad van dit district